ARA puede referirse a:
 Las siglas de Armada de la República Argentina.
 El código ISO 4217 del austral, la moneda de Argentina entre 1985 y 1991.
 Las siglas del Ejército Revolucionario Armenio
 En la industria petrolera se suele denominar ARA al conjunto de puertos Ámsterdam-Róterdam-Amberes.

Siglas